Кавауті (Аоморі)
 Кавауті (Ехіме)
 Кавауті (Фукусіма)